Alexandre Gandouin (1894-1943), résistant français ;
 Jacques Gandouin (1920-2003), haut fonctionnaire français.